Drăgoiești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Drăgoiești (Suceava), eine Gemeinde im Kreis Suceava

 Drăgoiești (Gorj), ein Dorf im Kreis Gorj
 Drăgoiești (Timiș), ein Dorf im Kreis Timiș